Concilie van Arles (314)
 Concilie van Arles (353)
 Concilie van Arles (452)